Пахолков
 Пахолков, Георгий Александрович (1918—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Пахолков, Олег Владимирович (род. 1971) — российский предприниматель, депутат Государственной думы VI созыва.